Бэйлинь:
 Музей стел в Сиане (КНР).

Административные единицы 
 Бэйлинь (Суйхуа) — район городского подчинения городского округа Суйхуа провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Бэйлинь (Сиань) — район городского подчинения города субпровинциального значения Сиань провинции Шэньси (КНР).

См. также 
 Бейлин
 Бэйлин